Рия Родригес () е порнографска актриса от Унгария.

Биография 
Рия Родригес е родена на 24 декември 1992 година в Унгария. Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 2013 г., когато е на 21-годишна възраст.

Филмография 
Филмография на Рия Родригес:

Източници

Външни препратки 
 
 

Порнографски актриси от Унгария
Бисексуални
Цигани в Унгария